Това е пълният списък, съдържащ имената на 163-те епизода на анимационния филм „Том и Джери“, създадени в периода от 1940 до 2005 г.

Списък с епизодите на Том и Джери 

1944 г.
 16. Puttin' on the Dog
 17. Mouse Trouble

1945 г.
 18. The Mouse Comes to Dinner
 19. Mouse in Manhattan
 20. Tee for Two
 21. Flirty Birdy
 22. Quiet Please!

1946 г.
 23. Springtime for Thomas
 24. The Milky Waif
 25. Trap Happy
 26. Solid Serenade

1947 г.
 27. Cat Fishin'
 28. Part Time Pal
 29. The Cat Concerto
 30. Dr. Jekyll and Mr. Mouse
 31. Salt Water Tabby
 32. A Mouse in the House
 33. The Invisible Mouse

1948 г.
 34. Kitty Foiled
 35. The Truce Hurts
 36. Old Rockin' Chair Tom
 37. Professor Tom
 38. Mouse Cleaning

1949 г.
 39. Polka-Dot Puss
 40. The Little Orphan
 41. Hatch Up Your Troubles
 42. Heavenly Puss
 43. The Cat and the Mermouse
 44. Love That Pup
 45. Jerry's Diary
 46. Tennis Chumps

1950 г.
 47. Little Quacker
 48. Saturday Evening Puss
 49. Texas Tom
 50. Jerry and the Lion
 51. Safety Second
 52. Tom and Jerry in the Hollywood Bowl
 53. The Framed Cat
 54. Cue Ball Cat

1951 г.
 55. Casanova Cat
 56. Jerry and the Goldfish
 57. Jerry's Cousin
 58. Sleepy-Time Tom
 59. His Mouse Friday
 60. Slicked-up Pup
 61. Nit-witty Kitty
 62. Cat Napping

1952 г.
 63. The Flying Cat
 64. The Duck Doctor
 65. The Two Mouseketeers
 66. Smitten Kitten
 67. Triplet Trouble
 68. Little Runaway
 69. Fit to be Tied
 70. Push-Button Kitty
 71. Cruise Cat
 72. The Dog House

1953 г.
 73. The Missing Mouse
 74. Jerry and Jumbo
 75. Johann Mouse
 76. That's My Pup
 77. Just Ducky
 78. Two Little Indians
 79. Life with Tom

1954 г.
 80. Puppy Tale
 81. Posse Cat
 82. Hic-cup Pup
 83. Little School Mouse
 84. Baby Butch
 85. Mice Follies
 86. Neapolitan Mouse
 87. Downhearted Duckling
 88. Pet Peeve
 89. Touché, Pussy Cat!

1955 г.
 90. Southbound Duckling
 91. Pup on a Picnic
 92. Mouse for Sale
 93. Designs on Jerry
 94. Tom and Cherie
 95. Smarty Cat
 96. Pecos Pest
 97. That's My Mommy

1956 г.
 98. The Flying Sorceress
 99. The Egg and Jerry
 100. Busy Buddies
 101. Muscle Beach Tom
 102. Down Beat Bear
 103. Blue Cat Blues
 104. Barbecue Brawl

1957 г.
 105. Tops with Pops
 106. Timid Tabby
 107. Feedin' the Kiddie
 108. Mucho Mouse
 109. Tom's Photo Finish

1958 г.
 110. Happy Go Ducky
 111. Royal Cat Nap
 112. The Vanishing Duck
 113. Robin Hoodwinked
 114. Tot Watchers

Режисирани от Джийн Дайч за Rembrandt Films (1961 – 1962) – 13 епизода 
1961 г.
 115. Switchin' Kitten
 116. Down and Outing
 117. It's Greek to Me-ow

1962 г.
 118. High Steaks
 119. Mouse Into Space
 120. Landing Stripling
 121. Calypso Cat
 122. Dicky Moe
 123. The Tom and Jerry Cartoon Kit
 124. Tall in the Trap
 125. Sorry Safari
 126. Buddies Thicker Than Water
 127. Carmen Get It!

Режисирани от Чък Джоунс за Sib Tower 12 Production (1963 – 1967) – 34 епизода 
1963 г.
 128. Penthouse Mouse

1964 г.
 129. The Cat Above and the Mouse Below
 130. Is There a Doctor in the Mouse?
 131. Much Ado About Mousing
 132. Snowbody Loves Me
 133. The Unshrinkable Jerry Mouse
 134. Ah-sweet Mouse-story of Life

1965 г.
 135. Tom-ic Energy
 136. Bad Day at Cat Rock
 137. The Brothers Carry-Mouse-Off
 138. Haunted Mouse
 139. I'm Just Wild About Jerry
 140. Of Feline Bondage
 141. The Year of the Mouse
 142. The Cat's Me-Ouch!

1966 г.
 143. Duel Personality
 144. Jerry, Jerry, Quite Contrary
 145. Jerry-Go-Round
 146. Love Me, Love My Mouse
 147. Puss 'n' Boats
 148. Filet Meow
 149. Matinee Mouse (Directed by Tom Ray)
 150. The A-Tom-Inable Snowman
 151. Catty Cornered

1967 г.
 152. Cat and Dupli-cat
 153. O-Solar Meow
 154. Guided Mouse-ille
 155. Rock 'n' Rodent
 156. Cannery Rodent
 157. The Mouse from H.U.N.G.E.R.
 158. Surf-Bored Cat
 159. Shutter Bugged Cat (Directed by Tom Ray)
 160. Advance and Be Mechanized
 161. Purr-Chance to Dream

Режисирани от Уилям Хана и Джоузеф Барбера за Turner Entertainment – 1 епизод 
2001 г.
 162. The Mansion Cat

Режисирани от Джоузеф Барбера и Спайк Бранд за Warner Bros. Animation (2005) – 1 епизод 
2005 г.
 163. The Karate Guard

Източници 

Том и Джери
Том и Джери